Epeios () ist in der griechischen Mythologie:
 Epeios (Sohn des Endymion), Sohn des Endymion und König von Elis
 Epeios (Sohn des Panopeus), Sohn des Panopeus und der Erbauer des Trojanischen Pferdes

Astronomie:
 (2148) Epeios, Asteroid und Jupiter-Trojaner